Hrvatska:
 Vinine (Trilj), gradsko naselje Trilja

BiH:
 Vinine (Neum, BiH), naselje u općini Neum